Chlistau bezeichnet

 Chlístov u Dobrušky, Gemeinde im Okres Rychnov nad Kněžnou, Tschechien
 Chlistov, Gemeinde im Okres Klatovy, Tschechien